Troublemaker (englisch für „Störenfried, Unruhestifter“) steht für:
 Troublemaker, deutsche Kleidermarke
 Troublemaker (1988), luxemburgischer Film von Andy Bausch 
 Troublemaker (2011), US-amerikanischer Film von Geeta Malik 
 Troublemaker (Lied), von Taio Cruz (2011)
 Die Troublemaker, original Botte di Natale, deutsch-italienische Western-Komödie (1994)

Troublemakers steht für:
 Troublemakers (Punk), schwedische Punkband
 Troublemakers (Electronic), französische Electronic-Formation

en:Troublemakers